Colin Davis (1927–2013) brit karmester
Colin Davis (1933–2012) brit autóversenyző